UFC Fight Night: Холл vs. Силва ( известный также как UFC Fight Night 181 или UFC on ESPN+ 39 или UFC Vegas 12) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 31 октября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Юрая Холл победил Андерсона Силву техническим нокаутом в 4-м раунде.

В со-главном бою вечера Брайс Митчелл победил Андре Фили единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в среднем весе, в котором Юрая Холл (#10 в рейтинге) встретится с бывшим легендарным чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силва. Ранее бой между Холлом и Силвой планировалось сделать заглавным событием ещё в мае 2016 года на UFC 198. Однако тогда Силва был вынужден сняться с турнира из-за острого холецистита и бой был отменён. Как ожидается, Силва проведёт свой последний бой в рамках UFC перед завершением карьеры в MMA.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

* Джек Маршмэн не смог уложиться в лимит средней весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

** Коул Уилльямс не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и заплатит 40 % от своего гонорара в пользу соперника.

*** Из-за проблем Присцилы Качоэйры во время сгонки веса её поединок с Кортни Кейси отменён.

Результаты турнира

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Кевин Холланд, Александр Эрнандес, Эдриан Янес и Майлз Джонс

Последствия турнира 
3 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 
 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night